Pont de la Vallée (Clisson)
 Pont de la Vallée (Droiturier)
 Pont de la Vallée à Sutton au Québec et à Richford au Vermont